RID, akronymet henviser til flere artikler:

 Rejsearrangører i Danmark – brancheforening for rejsearrangører i Danmark.
 Rivista Italiana Difesa – italiensk magasin.